Schatzen ist der Name folgender Orte:

 Schatzen (Gemeinde Fließ), Ortsteil von Fließ, Bezirk Landeck, Tirol
 Schatzen (Gemeinde Weissenbach), Ortsteil von Weissenbach an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich